«Show Me Your Love» () — перший альбом української співачки Тіни Кароль.

Список пісень

Джерела 
 Каталог онлайн магазину "УМКА" 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Тіни Кароль
Дебютні альбоми 2006
Альбоми Lavina Music